Елизаве́та Стю́арт (; ) — англо-шотландская принцесса из дома Стюартов, старшая дочь короля Якова VI и I, супруга (с 1613) курфюрста Фридриха V Пфальцского и королева-консорт Чехии — так называемая «Зимняя королева» (1619–1620). Одна из родоначальниц Ганноверского дома, в лице короля Георга I сменившей Стюартов на британском престоле в 1714 году.

Биография 
Елизавета была старшей дочерью короля Шотландии (с 1603 года Англии) Якова VI (I) и его жены Анны Датской. Была названа в честь Елизаветы I. Младший брат принцессы, Карл I, в 1625 году унаследовал английский и шотландский престолы.

В 1605 году участники Порохового заговора планировали убить короля Якова I и возвести на английский престол его девятилетнюю дочь Елизавету, чтобы обеспечить реставрацию католицизма в Англии. Заговор был раскрыт, а его организаторы казнены.

В 1613 году Елизавета Стюарт вышла замуж за курфюрста Пфальца Фридриха V, лидера Евангелической унии немецких протестантских князей. Во время свадебных торжеств Уильям Шекспир представил молодожёнам свою новую пьесу «Буря».

Этот брак заложил основу прочного союза между Англией и протестантскими государствами Германии, игравшего важную роль в международных отношениях в Европе в XVII—XVIII веках.

Королева Богемии 
В 1619 году Фридрих Пфальцский был избран мятежными чешскими сословиями королём Чехии, что послужило поводом к началу Тридцатилетней войны. Елизавета Стюарт  была коронована как Королева Богемии 7 ноября 1619 года, спустя три дня после коронования своего мужа как Короля Богемии. Правление Фридриха в Чехии было недолгим, уже в 1620 году войска императора разбили чешскую армию в битве у Белой горы и изгнали Фридриха. Недолгий период правления в Чехии принес Елизавете Стюарт прозвище «Зимняя королева».

После ряда поражений от имперских войск и оккупации Пфальца Фридрих V и Елизавета перебрались в Гаагу, где бывший чешский король скончался в 1632 году. Елизавета Стюарт осталась в Голландии, даже после того, как в 1648 году её сын Карл I Людвиг был восстановлен на престоле курфюршества Пфальцского.

После Реставрации Стюартов на английском престоле в 1660 году Елизавета вернулась в Лондон, где в 1662 году скончалась.

Брак и дети 
муж: с 1613 Фридрих V, курфюрст Пфальца
  (1614—1629), утонул.
 Карл I Людвиг (1617—1680), по условиям Вестфальского мира в 1648 году восстановил титул курфюрста.
 Елизавета (1618—1680)
 Руперт (1619—1682), герцог Камберленд
 Мориц (1620—1654)
 Луиза Голландина (1622—1709)
 Людвиг (1624—1625), умер в младенчестве.
 Эдуард (1625—1663)
  (1626—1651)
 Филипп Фридрих (1627—1650)
  (1628—1631)
 София (1630—1714); муж с 1658 Эрнст Август, курфюрст Ганновера, мать Георга I, короля Великобритании
  (1632—1641)

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Принцессы Англии
Принцессы Шотландии